Frohnhöfer ist der Familienname der folgenden Personen:

 Therese Frohnhöfer (1908–1987), deutsche Landwirtin und Politikerin (CSU)
 Tobias Frohnhöfer (* 1990), deutscher Jazzmusiker